Durrington – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Durrington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)